Tisovac je lahko:
 Tisovac Žumberački (Hrvaška)
 Tisovac, Staro Petrovo Selo (Hrvaška)
 Tisovac, Pakrac (Hrvaška)